Олимпио () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Олимпио, Леонель (род. 1989) — бразильский футболист, полузащитник молдавского клуба «Шериф».
 Олимпио, Силванус (1902—1963) — политический и государственный деятель Тоголе́зской Респу́блики.